Сулица:
 Сулица — разновидность метательного оружия.

Топоним 
 Сулица — река в Республике Татарстан России, приток Свияги.
 Сулица — река в Полтавской области Украины, приток Сулы.
 Сулица — село в Старозагорской области Болгарии.

Наименование 
 «Сулица» — русский парусный линейный корабль, спущенный на воду в 1709 году.